Prva županijska nogometna liga Osječko-baranjska 1999./2000.

1. ŽNL Osječko-baranjsku u sezoni 1999./2000. sačinjavali su klubovi s područja Osječko-baranjske županije i ista je predstavljala četvrti rang natjecanja. Tijekom sezone odigrano je 29 prvenstvenih kola, jer je NK Radnik Sloga iz Josipovca odustao od natjecanja tijekom zimske stanke.
 

U 3. HNL - istok je ušao NK Čepin, dok su u druge županijske lige ispali NK Ratar Piškorevci i NK Radnik Sloga Josipovac, koji je odustao od natjecanja tijekom zimske stanke.

Izvori 
 RSSSF

1999-00
osječko-baranjska-1